

Biografia 
Nihan Tarhan è nata il 25 settembre 1986 a Bursa (Turchia), fin da piccola ha mostrato un'inclinazione per la recitazione.

Carriera 
Nihan Tarhan si è laureata presso la facoltà di lettere del dipartimento di antropologia dell'Università di Istanbul. Ha studiato dizione e recitazione presso l'accademia di scienze della comunicazione di Baskent.

Nel 2013 ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo con il personaggio di Asiye nella serie Babam Sınıfta Kaldı. Nel 2014 ha recitato nelle serie Boynu Bükükler, Hom Ofis e in Yılanların Öcü (nel ruolo di Sırma). Nel 2015 ha recitato nella serie Ne Münasebet. L'anno successivo, nel 2016 ha interpretato il ruolo di Pelin nel film Olaylar Olaylar diretto da Osman Tasci. Nel 2017 ha recitato nel film Kuluçka diretto da Mehmet Selçuk Bilge. L'anno successivo, nel 2018, ha recitato nel film televisivo Koca bulma sanati diretto da Bora Onur e Ferhat Uzundag. Nel 2020 e nel 2021 ha interpretato il personaggio di Suzi nella serie Love Is in the Air (Sen Çal Kapımı). Nel 2021 ha recitato nel film Vay Babam Vay! diretto da Gökhan Ari. Nel 2022 ha recitato nelle serie Hayaller Ve Hayatlar (nel ruolo di Ipek) e in Mezarlik.

Vita privata 
Nihan Tarhan dal 2018 è sposata con l'attore Ali Rıza Şahenk.

Filmografia

Cinema 
 Olaylar Olaylar, regia di Osman Tasci (2016)
 Kuluçka, regia di Mehmet Selçuk Bilge (2017)
 Vay Babam Vay!, regia di Gökhan Ari (2021)

Televisione 
 Babam Sınıfta Kaldı – serie TV (2013)
 Boynu Bükükler – serie TV (2014)
 Hom Ofis – serie TV (2014)
 Yılanların Öcü – serie TV (2014)
 Ne Münasebet – serie TV (2015)
 Koca bulma sanati, regia di Bora Onur e Ferhat Uzundag – film TV (2018)
 Love Is in the Air (Sen Çal Kapımı) – serie TV (2020-2021)
 Hayaller Ve Hayatlar – serie TV (2022)
 Mezarlik – serie TV (2022)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Nihan Tarhan è stata doppiata da:
 Olivia Costantini in Love Is in the Air

Note

Collegamenti esterni